Martin Dion est un journaliste sportif québécois, né à Alma.
Il a étudié au CEGEP de Jonquière en Arts et technologies des médias où il a obtenu un DEC en radio, option information. Martin a fait ses débuts au Réseau des sports en  où il a d'abord occupé les fonctions de rédacteur-reporter.

Il a notamment été affecté à la couverture de la boxe et a eu l’occasion de couvrir plusieurs combats de championnat du monde mettant notamment en vedette Éric Lucas et Lucian Bute.  de couvrir les activités des Expos, lors de leur dernière saison à Montréal. 

Depuis 2013, Martin Dion est cadre à TVASports, où il supervise la salle des nouvelles, les émissions d'information et le numérique.

Lien externe
Les chroniques de Martin Dion

Journaliste québécois
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)